Тонне́-Шара́нт () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Приморська Шаранта. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 410 км на південний захід від Парижа, 120 км на південний захід від Пуатьє, 31 км на південний схід від Ла-Рошель.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 3395 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 7820,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт Сайт мерії муніципалітету Тонне-Шарант 
 [ Розташування муніципалітету Тонне-Шарант на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Приморська Шаранта

Примітки 

Муніципалітети департаменту Приморська Шаранта